Тверская женская учительская школа имени П. П. Максимовича — открыта в Твери 1 декабря 1870 года членом Тверской земской управы (1866—1877) П. П. Максимовичем на собственные средства для подготовки народных учительниц.

История 
В 1869 году П. П. Максимович обратился к Земству с идеей создания школы для подготовки учительниц из всех слоёв общества.
Сначала вопрос о школе был оценён недостаточно проработанным, и был получен отказ. Тогда Павел Павлович решил открыть школу на свои средства. В итоге подготовленный устав и программа школы, а также ходатайство о разрешении на ее открытие были утверждены попечителем Московского учебного округа А. А. Ширинским-Шихматовым 30 марта 1870 г.

Обучение в школе было бесплатным, что дало возможность получить образование крестьянским детям.

С 1877 по 1880 г. развернулась борьба за сохранение школы от разгрома местным
представителем министерства — директором народных училищ Н. Д. Маловым.
Основателю школы удалось отстоять своё детище.

27 мая 1882 года утвержден новый устав, по которому школа окончательно отошла
в ведение Тверского губернского земства и получила официальное название
«Тверской женской учительской школы губернского земства имени П. П. Максимовича».
По новому уставу срок обучения составил 5 лет, включая приготовительный класс.
В школу принимались девушки всех сословий православного исповедания от 13 до 17 лет.

С 1892 года после кончины Максимовича почетным попечителем школы стал Ржевский уездный предводитель дворянства Н. Д. Квашнин-Самарин.

Школа просуществовала почти 50 лет и входила в число лучших.

С 14 июня 1917 года Учительская семинария им. П. П. Максимовича — так преобразовало школу Временное правительство.

С 16 сентября 1919 года Институт народного образования, в который Наркомпрос объединил Тверской учительский институт, Педагогические курсы Тверского губернского земства и школу Максимовича. При этом вся материальная база школы перешла новому институту, и только небольшая часть преподавателей была принята сюда на работу — М. Ф. Савина, Л. В. Кандауров, А. Н. Светликова, А. Я. Закс, А. С. Кудряшова.

После 1919 года 

В здании Женской учительской школы им. П. П. Максимовича разместился
 с 1919 г. Тверской институт народного образования,
 с 1921 г. Тверской педагогический институт,
 с 1971 г. Калининский государственный университет.

Преподаватели 
П. П. Максимовичу удалось пригласить в школу известных педагогов.
 Агокас, Сергей Викторович (1873—1937) Доцент кафедры математики и механики Тверского педагогического института
 Александров Александр Васильевич (1917) — теория и практика хорового пения 
 Вышинская Мария Ипполитовна — преподаватель русского языка, составитель «Путеводитель по библиотеке школы Максимовича».
 Дьяконова Надежда Павловна — начальница школы (1874—1887), имевшая ранее в Петербурге свое женское училище, преподавала географию, историю, грамматику, а после 1880 года и педагогику.
 Иванов, Иван Александрович — краевед, преподавал латинский язык.
 Кандауров, Леонид Васильевич (1877—1962) — физик и астроном
 Клевенский, Митрофан Михайлович — преподавал историю и словесность (1906—1919)
 Колосов Владимир Иванович — преподавал историю (1879 по 1908)
 Кун, Николай Альбертович — преподавал историю и историю культуры (1903—1905, 1907—?)
 Лашек, Фёдор Осипович  (1863—1928) — преподаватель пения
 Ольденбург Фёдор Фёдорович — заведующий учебно-воспитательной работой школы
 Павлов, Алексей Петрович — преподавал химию и естествознание
 Резенер Фёдор Фёдорович  (1825—1881) — преподаватель педагогики
 Робер, Александр Николаевич — бывший директор Тверской классической гимназии, преподавал педагогику и дидактику (1872—1880)
 Cавина, Мария Фёдоровна — преподавала биологию
 Светликова, Алевтина Николаевна (1881—?) — преподаватель естествознания (1910-1919), окончила физмат факультет Петербургских Высших женских курсов.
 Свешникова, Елизавета Петровна (1847—1918) — вторая начальница школы (1887—1905), её труды изданы в 2007 году

Известные выпускницы 

 Анна Степановна Кудряшова, более тридцати лет руководила библиотекой института,
 Серафима Александровна Соколова — библиотекарь института
 Александра Петровна Зеленева и др

Некоторые выпускницы оставили воспоминания о школе:
 М. И. Грифцова(Иванова) (вып. 1914)
 Н. В. Вагаева (вып. 1893),
 А. Ф. Малыгина (вып. 1902),
 Г. К. Соколова (вып. 1904),
 А. К. Соколова (вып. 907),
 М. И. Тюнтина,
 А. Ф. Чернышева (вып. 1915),
 А. В. Рысева (вып. 1918).

Примечания

Ссылки 
Сланевский В. У. Тверская женская учительская школа П. П. Максимовича // Ученые
записки Калининского гос. пед. ин-та. Калинин, 1946. Т. 10, вып. 2. С. 3-32;

Сланевский В. У. К истории Тверской учительской школы П. П. Максимовича // Советская педагогика. 1946. № 4/5.
С. 75-83;

Сланевский В. У. Тверская женская учительская школа П. П. Максимовича // Педагогическая
энциклопедия. Т. 4. С. 215;

Сланевский В. У. Тверская женская учительская школа П. П. Максимовича:
(К 100-летию со дня ее основания) // Из истории дореволюционной школы и педагогики. Калинин,
1971. С. 118—121.

Гуманная педагогика

Учебные заведения Российской империи
Женское образование в Российской империи
Педагогическое образование в России
Учительские семинарии
Исчезнувшие учебные заведения Твери
Тверской университет